Jive steht für:

 Jive, ein Gesellschafts- und Turniertanz
 Jive (Verlag), ein japanischer Verlag
 Jive Records, ein britisches Musiklabel
 Jive Software, ein US-amerikanischer Softwarehersteller 
 Jive Bunny & the Mastermixers, ein englisches Musikprojekt
 den afroamerikanischen Jazz-Slang der 1940er bis 1970er Jahre
 den veralteten, US-amerikanischen Slang-Begriff für Marihuana der 1930er und 1940er Jahre